Машал:
 Маша́л — нефтяной светоч, факел.

Библия 
  — библейские изречения, басни, рассказ, притча.
 Машал () — город, принадлежавший левитам в колене Ассировом и находившийся, по мнению Евсевия, при подошве Кармила к морю. Иначе назывался Масал.

Прочее 
 «Машал» — узбекский футбольный клуб.

См. также 
 
 Машаль

Примечания